Джоа́н Уэ́ллс, 9-я бароне́сса Уи́ллоуби де Э́рзби (; ум. до 23 января 1475) — английская аристократка, наследница баронов Уиллоуби де Эрзби и Уэллс. Жена Ричарда Гастингса, барона Уэллса.

Биография 
Джоан была единственной дочерью Ричарда Уэллса, 7-го барона Уэллса, и его жены Джоан Уиллоуби, единственной дочери и наследницы Роберта Уиллоуби, 6-го барона Уиллоуби де Эрзби, и его второй жены Элизабет Монтегю; помимо Джоан в семье был ещё один ребёнок — сын Роберт. Мать Джоан унаследовала титул и владения отца в 1452 году.

Мать Джоан умерла в 1462 году и её титул и владения унаследовал брат Джоан. Поскольку брак Роберта был бездетен, Джоан стала его предполагаемой наследницей. В 1470 году Роберт открыто примкнул к взбунтовавшимся против короля Эдуарда IV графу Уорику и Джорджу, герцогу Кларенсу. Ранее за предполагаемое участие в восстании был арестован отец Джоан и его зять. Эдуард IV лично отправился на север, чтобы подавить мятеж в Линкольншире. Роберт Уэллс отказался сложить оружие, после чего 12 марта 1470 года в Стамфорде король казнил отца Джоан. В день казни Ричарда Роберт дал сражение при Лоскот-Филд, но был разбит и казнён в Донкастере 19 марта. Наследницей обширных владений и титулов Уиллоуби и Уэллсов стала Джоан, однако и Ричард, и Роберт были лишены прав и титулов. 25 апреля король конфисковал земли, входившие в наследство Джоан, однако 1 июня владения были переданы Джоан и её мужу Ричарду Гастингсу. Ричард Гастингс был сторонником Йорков и младшим братом Уильяма, барона Гастингса из Эшби де Ла Зуш; брак с Ричардом был заключён в период между 25 апреля и 1 июня 1470 года. Джоан родила одного ребёнка — сына Энтони, который умер ещё при жизни отца. По условию короля владения Джоан после её смерти должны были перейти её супругу. Согласно современной доктрине, Джоан также унаследовала баронства Уиллоуби де Эрзби и Уэллс после казни брата.

Джоан умерла до 23 января 1475 года. Точная дата неизвестна, однако историки полагают, что она была мертва на тот момент, когда в январе-марте 1475 года парламент лишил её отца и брата всех наград, в том числе и баронских титулов, которые после смерти Джоан должны были унаследовать её дядя по отцу виконт Уэллс и троюродный брат Кристофер Уиллоуби. По мнению историков, это лишение титулов было гарантией того, что супруг Джоан получит её владения после её смерти в пожизненное пользование, что и произошло 23 января 1475 года. Кроме того, Гастингс заседал в парламенте с 14 ноября 1482 года по 9 декабря 1483 года как лорд Уэллс.

После смерти Джоан Гастингс женился во второй раз, однако брак его был бездетным. Акт о лишении прав Ричарда и его сына был отменён первым парламентом Генриха VII. С этого момент титул лорда Уэллса был передан дяде Джоан Джону. Поскольку Гастингс был лишён титула, в качестве компенсации ему было позволен оставить в пожизненном пользовании владения отца Джоан. Титул и владения матери Джоан были переданы Кристоферу Уиллоуби.

Генеалогия

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
Джоан
Джоан
Бароны Англии XV века
Баронессы Англии в своём праве